Чини има више значења:

 Чини магијске враџбине
 Чини (Ногајева жена), жена владара Златне хорде — Ногаја
 Чини (Вашингтон), насеље у САД
 Чини (Канзас), насеље у САД